Beagle kan syfta på

 Beagle B 125 Bulldog – en flygplanstyp tillverkad av Scottish Aviation, se Scottish Aviation Bulldog
 Beagle (hundras) – en hundras från Storbritannien
 Beagle-harrier – en hundras från Frankrike
 Kerry Beagle – en hundras från Irland
 Beagle (musikgrupp) – en svensk popgrupp
 Beagle 2 – en rymdsond som skulle utforska Mars
 Beaglekanalen – ett sund som skiljer öarna i arkipelagen Eldslandet i södra Sydamerika
 656 Beagle – en asteroid
 HMS Beagle – det skepp som Charles Darwin färdades med

Personer
 Jay Beagle (1985–), en kanadensisk professionell ishockeyspelare
Peter S. Beagle (1939–), en amerikansk mångsidig författare